Hosszú út hazáig (eredeti cím: The Long Voyage Home) John Ford filmje, 1940
 Hosszú út hazáig (eredeti cím: The Long Road Home) Martha Raddatz bestsellere alapján készült amerikai filmsorozat, 2017

Hasonló
 A hosszú út hazáig (eredeti cím: A Place to Call Home) ausztrál televíziós drámasorozat, 2013
 Hosszú az út hazáig (egyértelműsítő lap)